Publihebdos est une société filiale du Groupe SIPA - Ouest-France, par le biais de la société Sipa (Société d'investissements et de participations), qui la détient à . Elle est spécialisée dans l'édition et la publication d'hebdomadaires locaux d'information, secteur dans lequel elle est leader français avec  de parts du marché national. Son siège se trouve à Rennes (Ille-et-Vilaine) et la comptabilité à Bernay (Eure).

La société regroupe , dont  payants,  gratuits et  gratuits implantés dans  répartis principalement dans l'Ouest, le Nord de la France et la région parisienne.

Elle s'est considérablement renforcée à travers plusieurs grosses opérations de rachat :
 en 2001, le groupe Méaulle, qui avait son siège à Bernay (Eure), très influent en Normandie à travers une vingtaine de titres ;
 en 2007, les hebdomadaires normands et atlantiques du groupe Hersant.
 en 2014, les hebdomadaires de la Société d'édition de la presse régionale (SEPR SA)

En 2017, Publihebdos fédère ses sites internet au sein de la plateforme Actu.fr. En 2022, un rapport indépendant critique un modèle social qualifié de journalisme « low-cost », ainsi que de mauvaises conditions de travail.

Francis Gaunand est président du directoire de Publihebdos.

Diffusion 
En 2012, les  du groupe totalisaient une diffusion de  exemplaires ( pour  en 2011).

Les publications

Aquitaine 
 Le Républicain (Lot-et-Garonne et Sud-Gironde), racheté en décembre 2012

Région Bretagne 
 La Chronique Républicaine (Fougères),
 Le Courrier Indépendant (Loudéac),
 L'Écho de l'Armor et de l'Argoat (Guingamp),
 La Gazette du Centre Morbihan (Locminé),
 Le Pays Malouin (Saint-Malo),
 Le Penthièvre (Langueux),
 Le Petit Bleu des Côtes d'Armor (Dinan),
 Le Ploërmelais (Ploërmel),
 Pontivy Journal (Pontivy),
 La Presse d'Armor (Paimpol),
 Le Trégor (Lannion)
 Le Journal de Vitré (Vitré)
 Côté Brest (Brest)
 Côté Quimper (Quimper)
 L' Hebdo du Finistère (Quimper)
 Enquête d'Emploi (Quimper)
 Les Nouvelles de l'Odet (Quimper)
 Les Nouvelles du Viaduc (Morlaix)

Centre 
 L'Action républicaine (Nogent-le-Rotrou),

Île-de-France 
 Le Courrier de Mantes (Mantes-la-Jolie),
 Le Courrier des Yvelines (Saint-Germain-en-Laye),
 La Gazette du Val-d'Oise (Pontoise), racheté en 2005,
 La République de Seine-et-Marne (Melun),
 Toutes les nouvelles (Versailles), racheté en 2005.
 La Marne (Meaux), racheté en 2007.
 L'Écho-Le Régional (Pontoise), racheté en 
 Le Pays Briard (Coulommiers), racheté fin 2010.

Franche-Comté 
 Jura
 Voix du Jura (Lons-le-Saunier)

Nord Pas-de-Calais 
 Croix du Nord

Normandie 
 Seine-Maritime
 Le Bulletin (Darnétal),
 Le Havre Infos (Le Havre), lancé le 
 Le Journal d'Elbeuf (Elbeuf)
 La Dépêche du Pays de Bray (Forges-les-Eaux),
 Les Informations dieppoises (Dieppe)
 L'Informateur (Eu), racheté en juillet 2009 à la famille Royer
 L'Éclaireur Brayon (Gournay-en-Bray),
 Le Réveil de Neufchâtel (Neufchâtel-en-Bray).
 Côté Rouen (Rouen), lancé le 

 Eure
 Le Démocrate vernonnais (Vernon),
 Eure Infos (Évreux),
 L'Éveil de Pont-Audemer (Pont-Audemer),
 L'Éveil normand (Bernay),
 La Dépêche (Évreux - Louviers - Verneuil-sur-Avre)
 Le Courrier de l'Eure (Le Neubourg)
 L'Impartial (Les Andelys),

 Calvados
 L'Éveil de Lisieux-Côte (Lisieux),
 Liberté - Le Bonhomme libre (Caen),
 Les Nouvelles de Falaise (Falaise)
 La Voix - Le Bocage (Vire)
 La Renaissance le Bessin (Bayeux)
 Le Pays d'Auge (Lisieux)
 Côté Caen (Caen), lancé le 

 Manche
 La Presse de la Manche (Cherbourg-en-Cotentin)
 La Gazette de la Manche (Saint-Hilaire-du-Harcouët),
 Côté Manche (Saint-Lô), lancé le ,
 C'est à Cherbourg (Cherbourg-en-Cotentin), lancé le 

Orne
 Le Journal de l'Orne (Argentan),
 L'Orne Hebdo (Alençon)
 Le Perche (Mortagne-au-Perche),
 Le Réveil normand (L'Aigle),
 Le Publicateur libre (Domfront)
 L'Orne combattante (Flers)

Pays de la Loire 
 Les Alpes Mancelles (Sillé-le-Guillaume)
 L'Hebdo de Sèvre & Maine (Clisson)
 Les Nouvelles (Sablé)
 Le Pays Yonnais (La Roche-sur-Yon)
 Les Sables Vendée-Journal (Les Sables-d'Olonne)
 L'Éclaireur (Châteaubriant)
 Le Courrier du pays de Retz (Pornic)
 Le Courrier vendéen (Challans)
 L'Écho sarthois (La Ferté-Bernard), acquis en mai 2009
 L'Écho de la Presqu'île (Guérande)
 Le Petit courrier du Val de Loir, racheté en 2010
 L'Écho de la vallée du Loir (La Chartre-sur-le-Loir), racheté en juin 2011

Picardie 
 Actu Oise
 L'Éclaireur (Gamaches),
 Le Journal d'Abbeville (Abbeville).

Midi-Pyrénées 
 Côté Toulouse, distribué à  ex., lancé le  par la société éditrice de Voix du Midi, propriété de la Société d'édition de la presse régionale (Sepr SA), contrôlée depuis 2014 par Publihebdos.

Imprimeries 
Publihebdos dispose de deux imprimeries, une en Bretagne, à Cavan dans les Côtes-d'Armor, une autre en Normandie, à Bernay (Eure).

Notes et références

Lien externe 
 

Groupe de presse ayant son siège en France
Presse hebdomadaire locale en France
Entreprise ayant son siège à Rennes